Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Sabine Lisicki remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karolína Plíšková et Kristýna Plíšková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Hong Kong
Tennis en Chine en 2014
Tennis en septembre 2014